Glen Echo – città della Contea di Montgomery, Maryland (Stati Uniti d'America)
Glen Echo – città della Municipalità locale di Umzumbe (Sudafrica)